Les épreuves de tennis des Jeux olympiques d'été de 2008 ont lieu du 10 au  au sein de l'Olympic Green Tennis Center à Pékin en Chine. La surface utilisée est le dur et plus spécialement le Decoturf II. Le court central a une capacité de  places tandis que les courts 1 et 2 peuvent contenir respectivement 4000 et 2000 places assises. Il y a également sept courts secondaires d'une capacité de 200 places chacun et six terrains d'entraînement (soit un total de seize courts).

Podiums

Tableau des médailles par pays

Format 
Les tableaux de simple comprennent chacun 64 joueurs et les tableaux de double 32 équipes. Les rencontres se déroulent en deux sets gagnants, à l'exception des finales hommes (simple et double) qui se disputent en trois sets gagnants. À l'instar des 3 premiers tournois du Grand-Chelem de l'année, il ne peut pas y avoir de tie-break lors d'un set décisif.

Chaque épreuve est à élimination directe. Les deux perdants des demi-finales se rencontrent dans un match pour la médaille de bronze.

Qualification 
Chaque pays peut engager au maximum 6 concurrents masculins et 6 concurrentes féminines, avec un maximum de 4 engagés par tableau de simple, et de 2 paires par tableau de double. Un joueur peut participer aux épreuves de simple et de double.

 Critères de qualification finale :
 Classement mondial
 Représentativité du pays
 Nombre de joueurs classés à l'IFT
 Localisation géographique

Points aux classements ATP et WTA 

Le tournoi olympique participe de façon exceptionnelle aux classements ATP et WTA, bien qu'il n'ait lieu que tous les quatre ans. Les points ainsi acquis ont une durée de vie d'un an.

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique